Damernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt tirsdag den 19. september. Ruten var 21,1 km lang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Cecilie Uttrup Ludwig
 Pernille Mathiesen

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (damer)